Hohenwart je lahko:

 priimek plemiške rodbine na Kranjskem, glej: Hohenwarti, najvidnejši predstavniki rodbine so:
 Franc Jožef Hanibal Hohenwart (1771-1844), kranjski naravoslovec
 Karel Hohenwart (1824-1899), politik
 Sigismund Anton von Hohenwart (1730-1820), dunajski nadškof
 Anton von Hohenwart (1768-1846), muzealec
 Sigismund Ernst Hohenwart (1745-1825), škof v Linzu

Ostalo
 Črni grad (nemško Hochenwart ali Hochwart), srednjeveški grad ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem
 Hohenwartov klub, klub v poslanski zbornici avstrijskega parlamenta
 Hohenwartov kamnokreč (Saxifraga sedoides ssp. hohenwartii), endemična rastlina na področju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.
 Leptodirus hochenwartii, znanstveno ime hrošča drobnovratnika v čast Franca Jožefa Hanibala Hohenwarta